Akilikassaa bezeichnet:
 Akilikassaa (Berg), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Akilikassaa (Bucht), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland